Cochran Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Cochran Lake (Florida)
 Cochran Lake (Michigan)
 Cochran Lake (Nebraska)
 Cochran Lake (Price County, Wisconsin)
 Cochran Lake (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Cochran Lake (Nova Scotia)